El término CPP puede referirse, en esta enciclopedia:

En computación y programación
 a C++, un lenguaje de programación;
 a C PreProcessor, el preprocesador del lenguaje de programación C;

En Derecho
 al Código Procesal Penal (también, Código de Procedimientos Penales), un cuerpo legal de varios países hispanohablantes;

En la contabilidad
 al Costo Promedio Ponderado (Sistema de Información Contable);

En los juegos de tablero
 a CPP (Cañón de Proyección de Partículas), un arma ficticia en el universo de ficción del juego de tablero BattleTech;

En Wikipedia
 a una cuenta de propósito particular.

Siglas